Барнвел има више значења:
 Округ Барнвел (Јужна Каролина)
 Барнвел (Јужна Каролина)